Finnhansa ist der Name folgender Schiffe:

 Finnhansa, früherer Name von Princesa Marissa, Kreuzfahrtschiff (1966)
 Finnhansa, früherer Name von Ciudad de Alcudia, Fähre (1994)